Владимир Васильевич Макаров: Макаров, Владимир Васильевич (1918—2009) — советский и российский артист театра.
 Макаров, Владимир Васильевич (ок. 1894—1920) — русский революционер.
 Макаров, Владимир Васильевич (1904—1940) — русский зоолог, специалист по ракообразным.
 Макаров, Владимир Васильевич (1947—1979) — советский футболист.